Реза́нцев () — російське прізвище.

Персоналії 
 Резанцев Андрій Борисович (* 1965) — радянський, російський та узбецький футболіст, захисник.
 Резанцев Яків Володимирович (1973—2022) — російський воєначальник, генерал-лейтенант. Загинув під час Російсько-української війни.

Примітки 

Російські прізвища